Eduard Kulenkamp ist der Name folgender Personen:

* Eduard Kulenkamp (Richter) (1864–1915), deutscher Richter
 Eduard Kulenkamp (Manager) (* 1945), deutscher Industriemanager und Verbandsfunktionär 
 Eduard Gottlieb Kulenkamp (1796–1854), deutscher Kaufmann, Politiker und Konsul